Reforma agraria en Perú puede referirse a:

 Reforma agraria peruana de 1969, durante el Gobierno revolucionario de la Fuerza Armada,
 Reforma agraria peruana de 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo.